Телешевский сельсовет (белор. Целяшоўскі сельсавет) — упразднённая административная единица на территории Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

История 
19 июня 2008 года Телешевский сельсовет упразднён. Населённые пункты включены Евстратовка, Житовля, Задоровка, Иваньков, Калиновка, Курганы, Малиновка, Муравчий, Никольск, Переход, Рудня-Телешевская, Телеши, Фащевка в состав Тереничского сельсовета.

Состав 
Телешевский сельсовет включал 13 населённых пунктов:
 Евстратовка — посёлок
 Житовля — посёлок
 Задоровка — деревня
 Иваньков — посёлок
 Калиновка — посёлок
 Курганы — посёлок
 Малиновка — посёлок
 Муравчий — посёлок
 Никольск — посёлок
 Переход — посёлок
 Рудня-Телешевская — деревня
 Телеши — деревня
 Фащевка — посёлок

Упразднённые населённые пункты:
 Грива — посёлок

См. также 
 Гомельский район

Примечания

Ссылки 
 Гомельский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Гомельского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании